Кра́сная стрела́ может означать:
 «Красная стрела» — скорый фирменный поезд сообщением Москва — Санкт-Петербург.
 «Красная стрела» — именной поезд Московского метро, пущенный в честь 75-летия скорого фирменного поезда «Красная стрела».
 Красная Стрела — железнодорожная станция в Темрюкском районе Краснодарского края.
 «Красная стрела» — песня Алексея Мажукова на стихи Николая Зиновьева, получила известность в исполнении Софии Ротару.
 «Красная стрела» — художественный фильм (СССР, 1986)
 «Красная стрела» — телевизионная передача в эфире телеканала НТВ.
 «Красная стрела» — российская кинокомпания.

См. также